Fredrik Vilhelm kan syfta på:

 Fredrik Vilhelm av Teschen, hertig (1617–1625)
 Fredrik Vilhelm  av Hohenzollern-Hechingen, furste (16711735)
 Fredrik Vilhelm av Kurland, hertig (1698–1711)
 Fredrik Vilhelm av Solms-Braunfels, furste (1724–1761)
 Fredrik Vilhelm av Brandenburg-Schwedt, markgreve (1731–1771)
 Fredrik Vilhelm av Sachsen-Meiningen, hertig (1743–1746)
 Fredrik Vilhelm av Nassau-Weilburg, furste (1789–1816)
 Fredrik Vilhelm av Braunschweig-Wolfenbüttel-Oels, hertig (1813–1815)
 Fredrik Vilhelm av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, hertig (1816–1831)
 Fredrik Vilhelm  av Brandenburg, markgreve och kurfurste (1620–1688)
 Fredrik Vilhelm I av Mecklenburg, hertig (1692–1713)
 Fredrik Vilhelm I Adolf av Nassau-Siegen, furste (1707–1722)
 Fredrik Vilhelm I av Preussen, kung (1713–1740)
 Fredrik Vilhelm I av Sachsen-Weimar, hertig (1573–1602)
 Fredrik Vilhelm I av Hessen-Kassel, lantgreve och kurfurste (1847–1866)
 Fredrik Vilhelm II av Preussen, kung (1786–1797)
 Fredrik Vilhelm II av Sachsen-Altenburg, hertig (1639–1669)
 Fredrik Vilhelm II av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, hertig (1728–1749)
 Fredrik Vilhelm II av Hessen-Kassel, lantgreve (1875–1884)
 Fredrik Vilhelm II av Mecklenburg, storhertig (1860–1904)
 Fredrik Vilhelm II av Nassau-Siegen, furste (1722–1734)
 Fredrik Vilhelm III av Preussen, kung (1797–1840)
 Fredrik Vilhelm III av Sachsen-Altenburg, hertig (1669–1672)
 Fredrik Vilhelm IV av Preussen, kung (1840–1861)